Калашиновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Калашиновка — село в Алексеевском районе Самарской области.

Украина 
 Калашиновка — село в Кролевецком районе Сумской области.